El 'Clàssic de Malàisia 2012, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2012, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La tercera edició del torneig es va disputar entre el 27 de febrer i el 4 de març del 2012 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

La tennista taiwanesa Hsieh Su-wei va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012